Loizersdorf ist der Ortsname von

 Loizersdorf (Fürsteneck), Ortsteil der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Loizersdorf (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern